Královec může být:

 Kaliningrad – původně německy Königsberg, česky Královec, město založené křižáky vedenými českým králem ve 13. století, později hlavní město Východního Pruska, po druhé sv. válce hlavní město ruské Kaliningradské oblasti
 Královec (hrad) – do roku 1945 symbol Královce a sídelní místo a jedna z nejvýznamnějších památek někdejšího Východního Pruska
 Královecký kraj – název Kaliningradské oblasti po fiktivním připojení k Česku
 Královec (okres Trutnov), německy Königshan – obec v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji
 Královec (Opatov), německy Königsberg – zaniklá osada u Opatova v okrese Svitavy v Pardubickém kraji
 Královec (přírodní rezervace) – přírodní rezervace ev. č. 2094 poblíž obce Spálov v okrese Nový Jičín
 Královec (rozhledna) – rozhledna na kopci Královec u Valašských Klobouk, viz Seznam rozhleden ve Zlínském kraji

příjmení
 Pavel Královec (* 1977) – český fotbalový rozhodčí
 Petr Královec (* 1973) – český fotbalista

Související články 
 Královice
 Královka (rozcestník)
 Králec
 Král (rozcestník)
 Königsberg

Externí odkazy 
 
  (heslo pojednává o Královci v okrese Trutnov)
  (heslo pojednává o Kaliningradu v Rusku a o Královci, dnes již zaniklé osadě u Opatova v okrese Svitavy)

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno